Мати-Вірменія може означати: 
 Мати Вірменія (Майр Айастан)  — національна персоніфікація Вірменії;
 Мати Вірменія (Майр Айастан)  — монумент на честь перемоги СРСР в Німецько-радянській війні в Єревані.